Федоренко Федор Трофимович (7 февраля 1914 года, город Зеньков Полтавской губернии — 20 декабря 2013) — Герой Социалистического Труда (1972), новатор сельскохозяйственного производства.

В 1932—1941 годах — тракторист, шофер завода им. Фрунзе в городе Константиновка Донецкой области. Участник Великой Отечественной войны. В 1946—1959 годах — бригадир подсобного хозяйства того же завода. В 1959—1974 годах — заведующий огородной участка, бригадир овощеводов совхоза «Берестовой» им. 50-летия Великого Октября Константиновского района Донецкой области. Длительное время был единственным Героем Социалистического Труда в Константиновке.

Награды 
 Ордена Ленина (1958, 1972),
 Орден Красной Звезды,
 Орден «Знак Почёта»,
 Орден «Трудового Красного Знамени»,
 Медаль «За отвагу»,
 Медаль «За оборону Москвы»,
 Медаль «За взятие Кенигсберга»,
 Государственная премия УССР (1975).

Примечания

Ссылки 
 
 Бредихин И. В. Война и Мир ветерана Федоренко (начало)
 Бредихин И. В. Война и Мир ветерана Федоренко (окончание)

Источники 
 Петренко М. Выдающиеся люди Полтавщины. Краткий биографический словарь. — Гадяч, 1993. — С. 95.
 Петренко М. Федоренко Федор Трофимович // Украинская советская энциклопедия: [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан; редкол.: А. К. Антонов и др. — 2-е изд. — Т. 11, кн. 1 : Сарай — Фітогеографія. — К.  : Глав. ред. УСЭ, 1984. — С. 545.
Герои Социалистического Труда
Персоналии:Константиновка
Персоналии:Зеньков
Родившиеся в Зенькове
Родившиеся в 1914 году
Родившиеся 7 февраля
Страницы с непроверенными переводами